Bülte bezeichnet:
 Bult (Bodenerhebung), eine Bodenerhebung in Mooren oder sumpfigem Gelände
 Bülte (Insel), eine kleine, meist flache Schilfinsel

Bülte ist der Familienname von:
 Jens Bülte (* 1976), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Otto Bülte (1886–1962), deutscher Fußballnationalspieler